Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2023 var det kvalspel som anordnas för att avgöra vilka 14 lag som skulle få spela i U21-Europamästerskapet 2023 tillsammans med värdnationerna, Rumänien och Georgien.

Kvalspelet bestod av nio grupper, med sex lag i grupperna 1-8, grupp 9 bestod av fem lag, där gruppvinnarna kvalificerade sig för EM tillsammans med den bästa grupptvåan, de övriga åtta grupptvåorna spelade playoff om de fyra resterande platserna. Grupperna lottades den 28 januari 2021.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Ranking av grupptvåor

Playoff

Anmärkningslista

Källor

 
Kvalspel